Воден може да се односи на:
 Один, бог у нордијској митологији
 Воден (општина), општина у Грчкој
 Воден (Грчка), град у Грчкој
 Воден (Ајова), град у САД, у савезној држави Ајова
 Воден (Бољарово), село у Бугарској, у општини Бољарово
 Воден (Димитровград), село у Бугарској, у општини Димитровград
 Воден (Првомај), село у Бугарској, у општини Првомај
или:
 Шатне Воден, насеље и општина у Француској